Інформація

Коледж Львівського університету бізнесу та права — вищий навчальний заклад І-ІІ р.а. створено у 2009 році як структурний підрозділ ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».
На основі ліцензії Міністерства освіти і науки України АД № 041494 від 14.08.2012
Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів як на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) з одночасним здобуттям повної середньої освіти так і на базі повної середньої освіти (11 кл.)

за спеціальностями:

«Фінанси і кредит»

«Правознавство»

«Організація комп'ютерних систем і мереж»

Випускники коледжу одержують державний диплом молодшого спеціаліста за обраним напрямом підготовки та зараховуються в університет на 3-ій курс без вступних іспитів.
Очолює коледж його директор — викладач вищої категорії, здобувач вченого ступеня, член складу експертів з економіки департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України Сюшко Степан Миколайович.

Сайт Коледжу Львівського Університету Бізнесу та Права